Mali, suvremena država u Zapadnoj Africi,
 Mali (kraljevstvo), srednjovjekovno kraljevstvo u Zapadnoj Africi
 Mali (otok), otok kod Iža